VVS kan syfta på: 
 VVS, förkortning som står för värme, ventilation och sanitet
 Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg
 Vid Vintergatans slut, svenskt TV-program
 Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, tidigare statliga myndigheter i Sverige och Finland
 Voyenno-Vozdusjnye Sily, ryska för Sovjetunionens flygvapen
 VVS Moskva, sovjetiska flygvapnets sportklubb
 Vladimir Viktorovitj Smirnov, en sovjetisk fäktare
 Vikentij Vikentievitj Smidovitj, en rysk författare
 Vladimir Vladimirovitj Salenskij, en rysk zoolog
 Vsevolod Viktorovitj Stratonov, en rysk astronom